Happy Face Killer steht für:

 Keith Hunter Jesperson, kanadisch-amerikanischer Serienmörder, der als „Happy Face Killer“ bekannt wurde.
 Happy Face Killer (Film), kanadisch-amerikanischer Fernsehfilm über Keith Hunter Jesperson